Plaats in Indonesië
 Kalipang (Gabus), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Kalipang (Sarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Kalipang (Grati), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Kalipang (Grogol), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Kalipang (Sutojayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java